Arondismentul Guingamp (în ) este un arondisment din departamentul Côtes-d'Armor, regiunea Bretagne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Bégard
 Cantonul Bailleul-Isle-en-Terre
 Cantonul Bourbriac
 Cantonul Callac
 Cantonul Gouarec
 Cantonul Guingamp
 Cantonul Maël-Carhaix
 Cantonul Mûr-de-Bretagne
 Cantonul Plouagat
 Cantonul Pontrieux
 Cantonul Rostrenen
 Cantonul Saint-Nicolas-du-Pélem

Comune 

Guingamp